Il Norgesmesterskapet 2018 di calcio è stata la 113ª edizione del torneo. La competizione è iniziata il 3 marzo 2018 con il primo turno preliminare e si è conclusa il 2 novembre con la finale. Il  ha vinto il trofeo per la dodicesima volta nella sua storia.

Incontri

Turni di qualificazione

Primo turno di qualificazione

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 marzo 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 marzo 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 marzo 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 marzo 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 marzo 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 marzo 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 marzo 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 marzo 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 marzo 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 marzo 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 marzo 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 marzo 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 aprile 2018

Secondo turno di qualificazione

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 aprile 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 aprile 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 aprile 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 aprile 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 aprile 2018

Primo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 aprile 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 aprile 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 aprile 2018

Secondo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º maggio 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 maggio 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 maggio 2018

Terzo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 maggio 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 maggio 2018

Ottavi di finale

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 maggio 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 giugno 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 giugno 2018

Quarti di finale

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 settembre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 settembre 2018

Semifinali

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 ottobre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º novembre 2018

Finale

Collegamenti esterni

Calcio nel 2018
Edizioni della Coppa di Norvegia